2 miejscowości w Polsce: 
 Ogrodzisko – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Chocianów 
 Ogrodzisko – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola